Calma mi sed es el cuarto álbum de la banda de rock chileno y rock brasileño, Tatto Falconi TTF. Este disco cuenta con 10 temas, con 8 canciones en español, 1 canción en inglés «To Get Over It I Would» y 1 canción cover en portugués «Hoje a Noite Não Tem Luar». La canción «Calma mi sed» que también lleva el mismo nombre del disco fue el sencillo de este álbum.

Lista de canciones 
 "El Lanzaso 2.0" - 3:22
 "Cura del Dolor" - 5:27
 "Plata Matas" - 2:02
 "Calma mi Sed" - 5:11
 "Desolación" - 4:11
 "Afírmate Bien Loco " - 4:02
 "Recuerdos"  - 3:32
 "To get over it I would" - 3:47
 "Fach (instrumental)" - 4:04
 "Hoje a Noite Não Tem Luar (cover)" - 3:26

Referencias

Enlaces externos
 
 

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes de Chile de 2013
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo